Лорер () — немецкая фамилия.

 Лорер, Николай Иванович (1794—1873) — декабрист, член Северного и Южного обществ, автор мемуаров.
 Лорер, Хайни (1918—2011) — швейцарский хоккеист.